Уфимский:

Персоналии 

 Моисей Уфимский (Чигвинцев) — архимандрит Русской православной церкви

Населённые пункты

Россия 
 Уфимский — посёлок в Хайбуллинском районе Башкортостана.
 Уфимский — посёлок в Ачитском городском округе Свердловской области.
 Уфимский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.
 Уфимский — урочище на месте посёлка в Каргатском районе Новосибирской области
 Уфимский Каменный Карьер — урочище на месте посёлка и каменный карьер Челябинского городского бора в Челябинске

Прочее 

 Уфимский 1 — сорт клевера лугового, выведенный А. В. Яфаевым в Башкирском СХИ
 Уфимский местный — сорт лука репчатого, выявленный И. Буториным, и улучшенный Л. И. Мансуровой в Башкирском НИИ земледелия и селекции полевых культур
 «Уфимский» — спиртовой завод АО «Башспирт» в селе Булгаково Уфимского района Башкортостана

См. также 
 Уфимская
 Уфимский полк
 Уфимец
 Уфимка
 Уфа (значения)